Plecturocebus discolor — вид приматов  из семейства саковых, обитающих в Южной Америке. До 2016 года включался в состав рода Callicebus, однако по результатам молекулярно-генетических исследований Byrne с коллегами был перенесён в род Plecturocebus.

Описание 
На лбу белая или кремовая отметина, контрастирующая с красновато-коричневой шерстью на голове. Вдоль нижней челюсти часто наблюдаются участки белой шерсти. На груди, животе, конечностях шерсть также красно-коричневая, на спине, хвосте и боках коричневато-серая. Кончик хвоста более светлого оттенка. Близкие виды — Plecturocebus ornatus и Plecturocebus oenanthe, от которых отличается полностью красно-коричневыми передними конечностями, а также Plecturocebus cupreus, от которого отличается более светлым хвостом и более тёмной макушкой.

Распространение 
Обитают в верхнем течении Амазонки в Перу к северу от Мараньона между реками Напо и Сантьяго, в Эквадоре от предгорий Анд на восток до бассейна реки Напо и в Колумбии на правом берегу реки .

Поведение 
Населяют различные типы лесов, включая сильно деградированные вторичные леса. Некоторые исследователи указывают на то, что эти приматы предпочитают затапливаемые леса в северо-восточном Эквадоре. В рационе в основном фрукты, листья, семена и цветы. Образуют небольшие семейные группы, состоящие из половозрелой пары и её потомства. Каждая группа защищает свою территорию размером около 3 гектаров.

Синонимы 
В синонимику данного вида входят следующие названия:

Статус популяции 
Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Вызывающие наименьшие опасения» в виду обширности его ареала и отсутствия существенных угроз популяции. Плотность популяции составляет более 70 особей/км².

Примечания 

Plecturocebus
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1848 году